

Оуквуд — місто, штат Джорджія
 Оуквуд — місто в окрузі Монтгомері, штат Огайо
 Оуквуд — місто, штат Оклахома
 Оуквуд — місто, штат Техас
 Оуквуд — селище, штат Іллінойс
 Оуквуд — селище, штат Міссурі
 Оуквуд — селище в окрузі Каягога, штат Огайо
 Оуквуд — селище в окрузі Полдінґ, штат Огайо
 Оуквуд — переписна місцевість, штат Пенсільванія